Baltar (Paredes) — freguesia portuguesa do concelho de Paredes
 Baltar (Galiza) — município galego da província de Ourense
 Kartódromo de Baltar
 União Sport Clube de Baltar — clube esportivo

Desambiguações de topônimos